Натуральне число 1490
 1490 рік до нашої ери
 1490 рік нашої ери